La Coppa di Israele 1999-2000 è la 40ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.Le Final Four della competizione si sono tenute alla Romema Arena di Haifa.

Primo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga Leumit 1999-2000

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1999
Pallacanestro nel 2000
Coppa di Israele di pallacanestro maschile